Die II. Division 1949/50 war die erste Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1949/50 gab es in Westdeutschland eine zweigleisige II. Division. Süddeutschland führte die Spielklasse 1950, Südwestdeutschland 1951 ein. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Die Meisterschaft sicherten sich der Rheydter Spielverein und die Sportfreunde Katernberg. Ein Endspiel zwischen den beiden Gruppensiegern fand nicht statt. Neben Rheydt und Katernberg stiegen Fortuna Düsseldorf und Borussia München-Gladbach in die Oberliga auf. Aus der Oberliga stiegen Arminia Bielefeld, der Duisburger FV 08, die TSG Vohwinkel 80 und Rhenania Würselen ab.

Mit dem Bonner FV 01 und dem SSV Troisdorf 05 gab es nur zwei sportliche Absteiger. Der VfB Bottrop, TuRa 1886 Essen, Alemannia Gelsenkirchen, der SpVgg Röhlinghausen und dem VfL Witten zogen gleich fünf Vereine ihre Mannschaft freiwillig zurück. Viktoria Alsdorf wurde wegen Mängeln in der Buchführung die Lizenz entzogen. Aus den Landesligen stiegen VfB 03 Bielefeld, der TSV Detmold, die SG Düren 99, der TuS Essen-West, der SSV Hagen, der SC Fortuna Köln, der VfL Köln 1899 und der SV Sodingen auf.

Der TB Eickel fusionierte mit Preußen Wanne zu den Sportfreunden Wanne-Eickel. Die Gelsenkirchener Vereine Alemannia und Union fusionierten zu Eintracht Gelsenkirchen.

Gruppe I

Gruppe II

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1949/50

Literatur

Weblinks
  Spielergebnisse II. Division West Gruppe 1
  Spielergebnisse II. Division West Gruppe 2

Fußballsaison 1949/50
II. Division